Antarktika (schip, 1948)
 Antarktika (Duitse internetserie)

Zie ook 
 Antarctica (doorverwijspagina)